Princ Julian Švédský (Julian Herbert Folke, narozen 26. března 2021, Danderyd, Stockholm, Švédsko) je švédský princ a třetí syn prince Karla Filipa, vévody värmlandského, a jeho ženy princezny Sofie, vévodkyně värmlandské. Od narození je sedmým v pořadí následnictví švédského trůnu. Má dva starší bratry, prince Gabriela Švédského a prince Alexandra Švédského.

Život 
Princ Julian se narodil 26. března 2021 v 11:19 SEČ v Danderydské nemocnici v Danderydu ve Stockholmu. V neděli 28. března se v královském paláci ve Stockholmu konala schůze parlamentu. Během schůze král Karel XVI. Gustav informoval vládu, že princ se bude jmenovat Julian Herbert Folke a bude vévodou z Hallandu.

Křtiny 
Křtiny prince Juliana se konaly 14. srpna 2021. Obřad se konal v Královské kapli v Drottningholmském paláci. Jeho kmotři jsou přátelé jeho rodičů. Byl oblečený do tradiční košilky z roku 1906.

Kmotři 
 Johan Andersson
 Stina Anderssonová
 Patrick Sommerlath
 Jacob Högfeldt
 Frida Vesterbergová

Titul a oslovení 
V souladu s rozhodnutím krále ze dne 7. října 2019 o změnách v královském rodu je princ Julian členem královské rodiny, ale nedrží titul Jeho královská Výsost. To znamená, že se od něj nebude vyžadovat, aby plnil královské povinnosti.

Julian má také titul prince, tento titul je však osobní, ne oficiální. Nemůže ho tedy předat svým budoucím dětem.

Jeho celý titul zní: princ Julian Švédský, vévoda z Hallandu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Narození v roce 2021
Narození 26. března
Narození ve Stockholmu
Žijící lidé
Muži
Královské děti